Сэ́нгер, Сангер, Сенгер () — фамилия.

Известные носители 
  (1918—1999) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1945).
  (1816—1889) — британский цирковой антрепренёр, брат Джорджа Сэнгера.
  (род. 1944) — американский теле- и кинопродюсер, лауреат премии BAFTA за лучший фильм (1980) и премии «Оскар» за короткометражный художественный фильм (1987).
  (ок. 1825—1911) — британский цирковой антрепренёр, брат Джона Сэнгера.
  (род. 1957) — американский музыкант и композитор музыки для видеоигр, лауреат премии «Выбор разработчиков игр» за вклад в сообщество (2006).
  (1947—2010) — британский органист, заведующий кафедрой органа Королевской академии музыки (1987—1989), президент Королевской коллегии органистов (2008—2010).
 Сэнгер, Дэвид (род. 1960) — американский журналист, член Совета по международным отношениям.
 Сэнгер, Ларри (род. 1968) — американский философ, основатель Википедии.
 Сэнгер, Маргарет (1879—1966) — американская активистка.
  (род. 1974) — британский киномонтажёр, лауреат премий «Оскар», «Сатурн» и Critics’ Choice Movie Awards за фильм «Гравитация» (2013).
  (род. 1943) — канадский литературный критик, писатель и поэт.
 Сэнгер, Ричард (род. 1960) — британский и канадский поэт и драматург, номинант на Премию генерал-губернатора за лучшую англоязычную пьесу (1998, 2005).
  (1918—2001) — австралийский иммуногенетик, лауреат Канадской международной премии Гайрднера (1972), член лондонского Королевского общества (с 1972).
 Сенгер, Фредерик (1918—2013) — английский биохимик, единственный учёный в истории, получивший две Нобелевские премии по химии.
  (1860—1912) — американский химик, профессор Гарвардского университета (с 1903), член Американской академии искусств и наук (с 1891).

См. также